Chorin Zsigmond (1829–1879) újságíró, lapszerkesztő
Chorin Zsigmond (1832–1875) orvos